Натуральне число 1752
 1752 рік до нашої ери
 1752 рік нашої ери